Всадники — одно из привилегированных сословий (не имеющих богатой родословной, но обладающих большими финансовыми активами) в Древней Греции, Древнем Риме и некоторых других античных государствах:
 Гиппеи (Древняя Греция);
 Гиппеи (Спарта);
 Эквиты (Древний Рим).

Пьесы 
 «Всадники» — античная древняя аттическая комедия Аристофана 424 года

Фильмы 
 Всадники (фильм, 1939) — советский военный фильм.
 Всадники (фильм, 1971) — американский фильм, драма, режиссёр Джон Франкенхаймер.
 Всадники (фильм, 1972) — советский двухсерийный фильм.
 Всадники (фильм, 2009) — американо-канадский фильм.

См. также 
 Всадник (значения)